Kahlberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:

in Deutschland
 Kahlberg (Odenwald) (), Berg bei Fürth (Odenwald), Kreis Bergstraße, Hessen
 Kahlberg (Güntersberge) (), Berg im Harz bei Güntersberge, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Kahlberg (Kalefeld) (), Berg im Leinebergland (Vorharz) bei Kalefeld im Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Kahlberg (Solling) (), Berg im Solling bei Bodenfelde, Landkreis Northeim, Niedersachsen
in Tschechien
 Lysá hora (Beskiden) (ca. ), Berg der Mährisch-Schlesischen Beskiden bei Ostravice, Bezirk Frýdek-Místek

Kahlberg ist der Name von Ortschaften:
 Kahlberg ist ein Weiler in der osthessischen Gemeinde Neuhof - Ortsteil Dorfborn im Landkreis Fulda, Deutschland
 Kahlberg (Gemeinde Kopfing), Ortschaft von Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Kahlberg, deutscher Name der Gemeinde Krynica Morska in Polen

Kahlberg ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Kahlberg (1936–1997), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker (CDU)
Siehe auch:
 Kahleberg
 Kahlersberg
 Kahlsperg
 Kahler Berg